

Лужниці — річка, притока Влтави.
 Лужниці — село (община) в окрузі Їндржихув Градець.
 Лужниці — осада неподалік від села Погорська Весь в окрузі Чеський Крумлов.
 Лужниці — пам'ятка природи в округах Чеське Будейовіце і Табор.
 2321 Лужниці — астероїд головного поясу, відкритий 19 лютого 1980 року.